Like This Like That – singolo di Mauro Picotto del 2001
Like This Like That – singolo di Jay Sean del 2011